Machate (von , ‚spülen‘, ‚planschen‘) ist der Name folgender Personen:

 Fritz Machate (1916–1999), deutscher Fußballspieler
 Gottlieb Machate (1904–1974), deutscher Schachmeister

Siehe auch:
 Machata